Санкт-Лоренцен:
 Санкт-Лоренцен-им-Мюрцталь — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Санкт-Лоренцен-бай-Книттельфельд — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Санкт-Лоренцен-бай-Шайфлинг — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Санкт-Лоренцен — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, подчиняется административному центру Больцано.

См. также